Kalvehave kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kalvehave (Vordingborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kalvehave Sogn
 Kalvehave (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn
 Kalvehave (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn
 Kalvehave (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Kalvehave (Skovby Sogn) – en bebyggelse i Skovby Sogn
 Kalvehave (Sneslev Sogn) – en bebyggelse i Sneslev Sogn